Список международных организаций, членом или наблюдателем которых является Молдавия.

Внешняя политика Молдавии